Леле:
 Леле — венгерский полководец князя Такшоня, до 955 года — предполагаемый правитель Нитранского княжества (на территории современной юго-западной Словакии).
 Леле — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Леле, Карл (1872—1930) — немецкий гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

Языки 
 Леле — язык чадской семьи.
 Леле — язык семьи манде.
 Леле — язык бенуэ-конголезской семьи.
 Леле — папуасский язык.

См. также 
 Вильнюсский театр «Леле»